O Torneio de xadrez de Paris de 1878 foi uma competição internacional de xadrez que ocorreu concomitante a sétima Grande Exposição, assim como em exposições anteriores em Londres. O evento ocorreu em Paris de 17 de junho a 31 de julho. A presença de James Mason e George Henry Mackenzie tornaram o evento como o primeiro intercontinental da história do xadrez.

Os vencedores foram Johannes Zukertort (1000 Francos + 2 vasos Sèvres), Szymon Winawer (500 F+1 vasos Sèvres), Joseph Henry Blackburne (1500 F), George Henry Mackenzie (1000 F) e Henry Edward Bird (500 F).

Resultados 
{|class="wikitable" style="margin: 1em auto 1em auto; "
|  style="background:#f0f0f0;"|#
|  style="background:#f0f0f0;"|Jogador
|  style="background:#f0f0f0;"|1
|  style="background:#f0f0f0;"|2
|  style="background:#f0f0f0;"|3
|  style="background:#f0f0f0;"|4
|  style="background:#f0f0f0;"|5
|  style="background:#f0f0f0;"|6
|  style="background:#f0f0f0;"|7
|  style="background:#f0f0f0;"|8
|  style="background:#f0f0f0;"|9
|  style="background:#f0f0f0;"|10
|  style="background:#f0f0f0;"|11
|  style="background:#f0f0f0;"|12
|  style="background:#f0f0f0;"|Total
|-
|1 || Szymon Winawer ||x ||1 0 ||½ ½ ||0 ½ ||1 1 ||½ 1 ||0 1 ||1 1 ||½ 1 ||1 1 ||1 1 ||1 1 ||16.5
|-
|2 || Johannes Zukertort ||0 1 ||x ||1 0 ||½ 0 ||1 1 ||1 ½ ||½ ½ ||1 1 ||1 1 ||½ 1 ||1 1 ||1 1 ||16.5
|-
|3 || Joseph Henry Blackburne ||½ ½ ||0 1 ||x ||0 1 ||1 0 ||0 0 ||1 ½ ||1 ½ ||1 1 ||1 ½ ||1 1 ||1 1 ||14.5
|-
|4 || George Henry Mackenzie ||1 ½ ||½ 1 ||1 0 ||x ||0 1 ||0 0 ||0 1 ||½ 0 ||0 1 ||1 1 ||1 1 ||1 ½ ||13.0
|-
|5 || Henry Edward Bird ||0 0 ||0 0 ||0 1 ||1 0 ||x ||1 1 ||1 0 ||1 0 ||0 1 ||1 1 ||1 1 ||1 1 ||13.0
|-
|6 || Adolf Anderssen ||½ 0 ||0 ½ ||1 1 ||1 1 ||0 0 ||x ||1 0 ||0 ½ ||1 1 ||1 0 ||1 0 ||1 1 ||12.5
|-
|7 || Berthold Englisch ||1 0 ||½ ½ ||0 ½ ||1 0 ||0 1 ||0 1 ||x ||½ ½ ||0 1 ||½ ½ ||1 1 ||1 0 ||11.5
|-
|8 || Samuel Rosenthal ||0 0 ||0 0 ||0 ½ ||½ 1 ||0 1 ||1 ½ ||½ ½ ||x ||0 1 ||1 0 ||1 1 ||1 1 ||11.5
|-
|9 || Albert Clerc ||½ 0 ||0 0 ||0 0 ||1 0 ||1 0 ||0 0 ||1 0 ||1 0 ||x ||0 1 ||1 0 ||1 1 ||8.5
|-
|10 || James Mason ||0 0 ||½ 0 ||0 ½ ||0 0 ||0 0 ||0 1 ||½ ½ ||0 1 ||1 0 ||x ||1 1 ||1 ½ ||8.5
|-
|11 || H.W.B. Gifford ||0 0 ||0 0 ||0 0 ||0 0 ||0 0 ||0 1 ||0 0 ||0 0 ||0 1 ||0 0 ||x ||1 ½ ||3.5
|-
|12 || Karl Pitschel ||0 0 ||0 0 ||0 0 ||0 ½ ||0 0 ||0 0 ||0 1 ||0 0 ||0 0 ||0 ½ ||0 ½ ||x ||2.5
|}

1878 na França
1878 no xadrez
Competições de xadrez da França
Desporto de Paris